Artabazo di Frigia può riferirsi a due satrapi achemenidi di Frigia:
 Artabazo I di Frigia (VI-V secolo a.C.)
 Artabazo II di Frigia (IV secolo a.C.)